est la formule brute de plusieurs isomères.

 Anthocyanidine
 fisétinidine, numéro CAS 
 lutéolinidine, numéro CAS 
 téracacinidine , numéro CAS
 pélargonidine, numéro CAS